Ahlam ist ein in Arabien verbreiteter weiblicher Vorname.

Trägerinnen dieses Namens sind:
 Ahlam Mosteghanemi (* 1953), Schriftstellerin
 Ahlam Ali Al Shamsi (* 1969), Sängerin 
 Ahlam Shibli (* 1970), Fotografin
 Ahlam al-Alaja, Bäuerin

Weiblicher Vorname